Schloss Küps steht für folgende Gebäude im Markt Küps, Landkreis Kronach, Bayern:

 Hinteres (Neues) Schloss Küps
 Mittleres (Altes) Schloss Küps
 Oberes Schloss Küps (Schemenau)